Ву́лиця Пархо́менка — колишня радянська назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Пархоменка — вулиця в Великій Димерці.

 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Лесі Українки в Авдіївці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Калинової вулиці в Андріївці Харківської області
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Олександра Довженка в Апостоловому
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Балта
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Фарфорової вулиці в Баранівці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Весняної вулиці в Барвінковому
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Василя Прохорського в Бахмачі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Слобідської вулиці в Бахмуті
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Василя Стуса в Бердичеві
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Азовського Козацтва в Бердянську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка в Бершаді
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Грушевського в Білозерці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Гетьмана Пилипа Орлика в Білої Церкві
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Савчуківка в Білопіллі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Лесі Українки в Богодухові
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Зеленої вулиці в Богуславі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Святомиколаївської вулиці в Борисполі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Романа Сушка в Броварах
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Олександра Лістровського у Василькові
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Соборності у Виноградові
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Миколи Зерова у Вінниці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Чорновола у Вознесенську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Фіалковського у Волновасі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Вишневої вулиці у Вороніжі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Тихої вулиці в Гірнику
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Феодосія Рогового в Глобиному
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Джерельної вулиці в Глухові
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Козацької вулиці у Гнівані
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Героїв Холодного Яру в Городищі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Івана Іова в Городоці Хмельницької області
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Виноградної вулиці в Градизьку
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Зеленої вулиці в Гребінці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Патріотичної вулиці в Гуляйполі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Григорія Граб'янки в Дніпрі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Слобідської вулиці в Драбові
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Просвіти в Дунаївцях
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Солідарності в Жмеринці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Виноградної вулиці в Жовтих Водах
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Княгині Ольги в Жашкові
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Трипільської вулиці у Звенигородці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Захисників у Змієві
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Генерала Дерев'янка в Знам'янці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Олександра Довженка в Ізмаїлі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Михайла Петренка в Ізюмі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Олександра Кавалюка в Кам'янському
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Івана Сірка в Кам'янці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Євгена Коновальця в Кам'янці-Подільському
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Сергія Нігояна в Карлівці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Гетьмана Сагайдачного в Каховці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Дегтярівської вулиці у Києві
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Озерної вулиці у Ківерцях
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Бабенкова у Кобеляках
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Івана Авеличева у Кодимі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Марії Гортинської у Козелеці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Зоряної вулиці у Козятині
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Дмитра Карпенка у Конотопі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Князя Володимира Мономаха у Коростені
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Райдужної вулиці у Костянтинівці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Козацької вулиці у Котельві
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Отаманської вулиці у Краматорську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Тополиної вулиці у Кремінної
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Максима Залізняка у Кропивницькому
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Олександра Печерського у Кременчуці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Широкої вулиці у Лиману
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці 3-й Роти у Лисичанську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Максима Кривоноса у Лисянці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Дубовий Гай у Лубнах
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Яблуневої вулиці у Луцьку
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Благовіщенської вулиці у Люботині
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Пляжної вулиці у Малині
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Героїв Крут у Малої Висці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Княгині Ольги у Маневичях
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Різдвяної вулиці у Маньківці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Виїзної вулиці у Марганці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Симона Петлюри у Машівці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Райдужної вулиці у Межової
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Гетьмана Мазепи у Миколаєві
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Музичної вулиці у Миколаївці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Івасюка у Мирнограді
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Свято-Андріївської вулиці у Нікополі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Михайла Драгоманова у Новограді-Волинському
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Назаревського у Новомиргороді
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Щасливої вулиці у Новомосковську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Грушевського у Новотроїцькому Херсонської області
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Художника Федорова у Одесі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Староонуфріївської вулиці у Олександрії
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Михайла Грушевського у Олешках
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Євгена Ткаченка у Охтирці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Олександра Парманіна у Павлограді
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Олексія Зінов'єва у Первомайську Миколаївської області
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Якова Андрієвича у Переяславі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Горіхової вулиці у Піщанці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Української вулиці у Погребищі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Гоноратської вулиці у Подільську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Малевича у Покровську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Винниченка у Помічної
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Олександра Івахненка у Прилуках
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Отамана Орлика у Радомишлі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Івана Носаля у Рівному
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Європейської вулиці у Рокитному Київської області
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Вишневої вулиці у Рубіжному
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Прокоф'єва у Свесі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного у Світловодську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Михайла Грушевського у Скадовську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Богдана Скробута у Смілі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Митрополита Шептицького у Снігурівці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Одеської вулиці у Ставищі
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Грушевського у Старобільську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Тополиної вулиці у Сторожинці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Давида Бурлюка у Сумах
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Грушевського у Таврійську
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Лазурної вулиці у Талаківці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Широкої вулиці у Токмаці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Володіна у Торецьку
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Тихої вулиці у Троїцькому
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Івана Сірка у Тульчині
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Степана Добоша в Ужгороді
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Івасюка в Умані
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Павла Полуботка у Фастові
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Академіка Подгорного у Харкові
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Костя Степанкова у Хмельницькому
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Михайла Вербицького у Хмільнику
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Василя Симоненка у Христинівці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Грушевського у Чаплинці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Дружби у Часові Яру
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Осипа Букшованого у Чернівцях
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Аптечної вулиці у Чернігівці Запорізької області
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Максима Загривного у Чернігові
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Сіверської вулиці у Чугуєві
 Вулиця Пархоменка — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у Шепетівці
 Вулиця Пархоменка — колишня назва Затишної вулиці у Шполі

Див. також 
 Провулок Пархоменка

Вулиці, названі на честь людей